Bagre-cabeçudo é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Pimelodus ornatus (Kner, 1858)
 Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)

Desambiguação